Otte Rud er navnet på flere personer:

 Otte Knudsen Rud til Møgelkær (1520-1565) – dansk admiral og godsejer
  til Vedby (død 1510) – dansk lensmand og godsejer